Teatre Circ Barcelonès
 Teatre Circ de Reus
 Teatre Circ Espanyol (Barcelona)
 Teatre Circ Olympia (Barcelona, Ronda de Sant Pau)
i amb el nom de Teatro Circo
 Teatro Circo (Albacete)
 Teatro Circo Apolo (El Algar, Cartagena)